Ikenaga ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Jun Ikenaga (* 1937), japanischer Geistlicher und Erzbischof von Ōsaka
 Wataru Ikenaga (* 1991), japanischer Fußballspieler